

Населені пункти та їхні частини
 Вільково — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільково — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільково — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Вільково — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Вільково — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вільково — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вільково — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вільково — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Вільково — частина міста Кошалін в Західнопоморському воєводстві
 Вільково — частина села Острови в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Вільково — осада в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Вільково — осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства
 Вільково — осада в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки